är ett japanskt familjenamn med betydelsen "platt blåregn". Bland personer med namnet finns:

 Koichi Tohei, ki-aikidons grundare
 Akira Tohei, aikidolärare bosatt i USA

Japanska efternamn